Поенари има више значења:

 Поенари (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Поенари (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Поенари (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији